

Presentación previa 
La pareja italiana Riccardo Ghedin y Claudio Grassi fueron los campeones defensores.

La pareja bielorrusa Sergey Betov y Alexander Bury ganaron el título tras derrotar en la final a la pareja kazaja Andrey Golubev y Yevgueni Koroliov por 6-1 y 6-4.

Cabeza de serie
  Konstantin Kravchuk /  Denys Molchanov (Cuartos de final)
 ''' Sergey Betov /  Alexander Bury (Campeones)
  Farrukh Dustov /  Matteo Volante (Semifinales
  Jan Mertl /  Jaroslav Pospíšil ''(Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Astaná 2014